Абрамченко — украинская фамилия.

Известные носители 
  — украинский политик, городской голова Измаила Одесской области.
 Абрамченко, Валерий Васильевич — российский медик, доктор наук, профессор.
 Абрамченко, Виктория Валериевна (род. 1975) — российский государственный деятель, заместитель председателя правительства Российской Федерации.